Miejscowości na Białorusi (Турна, Turna, Турная, Turnaja):
 Turna (Turnaja) – wieś w rejonie iwacewickim obwodu brzeskiego, w sielsowiecie świętowolskim
 Turna Wielka – wieś (agromiasteczko) w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego, w sielsowiecie Widomla; w II RP centrum gminy Turna
 Turna Mała – wieś w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego, w sielsowiecie Widomla
 Turna (Turnaja) – wieś w rejonie kobryńskim obwodu brzeskiego, w sielsowiecie zaleskim

Miejscowość na Łotwie:
 Turna – wieś w gminie Valka, w parafii Ērģeme

W Polsce:
 Turna – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Korytnica
 Turna – dawna gromada

Zobacz też 
 Turňa
 Turno
 Turna Mała
 Turna Duża

Linki zewnętrzne